Hays ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Mae Hays (1920–2018), US-amerikanischer weiblicher Brigadegeneral 
 Bill Hays (1938–2006), britischer Regisseur
 Bryan Beaumont Hays (1920–2017), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge
 Charles Hays (1834–1879), US-amerikanischer Politiker und Offizier in der Konföderiertenarmee
 Charles M. Hays (1856–1912), US-amerikanischer Eisenbahnunternehmer
 Dan Hays (* 1939), kanadischer Politiker
 Edward Hays, britischer Autorennfahrer
 Edward D. Hays (1872–1941), US-amerikanischer Politiker
 Edward R. Hays (1847–1896), US-amerikanischer Politiker
 Frank L. Hays (1922–2003), US-amerikanischer Politiker

 Harry Hays (1909–1982), kanadischer Politiker
 Harry T. Hays (1820–1876), Offizier in der Konföderiertenarmee
 K. Michael Hays (* 1952), US-amerikanischer Architekturhistoriker und Hochschullehrer
 Kevin Hays (* 1968), US-amerikanischer Jazz-Musiker
 Lauren Hays (* 1968), US-amerikanische Schauspielerin und Country-Sängerin
 Lawrence Brooks Hays (1898–1981), US-amerikanischer Politiker
 Mary Hays (1759–1843), englische Schriftstellerin
 Mia Hays (* 2004), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Paul R. Hays (1903–1980), US-amerikanischer Jurist
 Richard B. Hays (* 1948), US-amerikanischer Theologe
 Robert Hays (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler
 Ron Hays (1945–1991), US-amerikanischer Computergrafiker, Multimediakünstler und Digitaler Künstler
 Ronald J. Hays (1928–2021), US-amerikanischer Admiral der US Navy
 Samuel Hays (1783–1868), US-amerikanischer Politiker
 Samuel Lewis Hays (1794–1871), US-amerikanischer Politiker
 Samuel P. Hays (1921–2017), US-amerikanischer Historiker
 Sorrel Hays (1941–2020), US-amerikanische Komponistin, Musikerin und Pianistin
 Todd Hays (* 1969), US-amerikanischer Bobfahrer
 Wayne Hays (1911–1989), US-amerikanischer Politiker
 Will H. Hays (1879–1954), US-amerikanischer Politiker und Präsident der Motion Picture Producers and Distributors of America (MPPDA)
 William Orchard-Hays (1918–1989), US-amerikanischer Mathematiker Informatiker

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hays (Colorado)
 Hays (Kansas)
 Hays (Kentucky)
 Hays (Mississippi)
 Hays (Montana)
 Hays (North Carolina)
 Hays (Pennsylvania)
 Hays (Tennessee)
 Hays (Texas)

Siehe auch:
 Hays Code, ein früherer Moral-Kodex der US-amerikanischen Filmindustrie
 Hays (Unternehmen), ein britisches Personaldienstleistungsunternehmen mit deutscher Tochtergesellschaft
 Fort Hays, ein Haupt-Stützpunkt der US-Armee an der transkontinentalen Eisenbahn während der Indianer-Kriege an Stelle des heutigen Hays (Kansas) (s. o.)
 Hays-Gletscher, Gletscher im Enderbyland, Antarktika
 Hays Mountains, Gebirge in der Ross Dependency, Antarktika
 Hayes

ja:HAYS